Pérsio, sinônimo de persa, é um nome próprio que pode se referir a:

Aulo Pérsio Flaco - poeta satírico da Roma Antiga
Pérsio Arida - economista brasileiro

Desambiguações de antropônimos